Dit is een lijst van de leden van de Basketball Hall of Fame (status 2019).

Na het opnemen van de "klas van 2019" zijn er 359 personen tot de Hall of Fame toegelaten (178 spelers, 100 coaches waarvan 4 ook als speler, 16 scheidsrechters, 65 personen met een belangrijke bijdrage en 12 volledige teams (niet bij totaal aantal personen meegerekend).

Externe link
Leden van de Basketball Hall of Fame

Basketbal